

Patronyme
Benham est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Cyril Benham-Benni (1831-1897), patriarche d'Antioche de l'Église syriaque catholique.
 Harry Benham, (°1884 - †1969) acteur américain.
 Leland Benham (°1905 - †1976), acteur américain.
 Stanley Benham (°1913 - †1970), bobeur américain.
 Benham (°1971- ), Musicien, chanteur et écrivain français.

Toponyme
 Benham, ville américaine du comté de Harlan, dans l’État du Kentucky.
 Benham Valence, château en Angleterre.

Navires 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme